Vittorio Ansaldo – calciatore italiano nato nel 1907
Vittorio Ansaldo – calciatore italiano dell'Andrea Doria